Taika (razdoblje), razdoblje u japanskoj povijesti
taikska reforma, reforma sprovedena u razdoblju Taici
taika je učenički naslov u nekim borilačkim vještinama kao što su kendo i ryu-te